Rosoy kan syfta på:
 Rosoy, Oise
 Rosoy, Yonne